Gemet steht für:

 Gemet (Einheit), ein niederländisches Volumenmaß
 GEMET, eine Zusammenfassung mehrsprachiger Vokabulare